Peace and Quiet – cortometraggio di animazione del 1917 diretto da Gregory La Cava
Peace and Quiet – cortometraggio del 1921 diretto da Eddie Lyons
Peace and Quiet – cortometraggio del 1929 diretto da Sinclair Hill
Peace and Quiet – film del 1931 diretto da Frank Richardson